Valeriana mayor puede referirse a:
 El nombre común de la planta Valeriana montana; o
 El nombre común de la planta Valeriana officinalis.